Славомир Валерьянович Антоно́вич (; 9 января 1955, Пилевси, Щучинский район, Гродненская область, БССР — 15 ноября 2020) — известный советский и белорусский писатель, юрист, публицист  и общественный деятель.

Лауреат премии Белорусского Союза Журналистов «Золотое Перо», заслуженный журналист, награждён золотым купидоном за «Лучшее произведение 2011 года в области публицистики». Автор не менее 300 публикаций в различных средствах массовой информации, 15 книг, среди которых исторический роман «Петр Машеров» (1993, 1998, 2011, 2018), о выдающемся партийном и государственном деятеле. Этот роман принес автору большую известность и популярность не только в республике, но и в других странах, снимался в телепередаче «Следствие вели» с Леонидом Каневским «Убийство Петра Машерова». Широко известны и другие произведения автора, в частности, исторические романы «Призраки Можейковской крепости»  (2005, 2011), «В августе девяносто первого»  (2008, 2015), «Черный омут Немана» (2012), «Диверсант Сталина» (2017), книги, написанные на основе самых громких криминальных дел, рассмотренных Верховным Судом Беларуси «Приговоренные к расстрелу» (2001), «Жизнь вне закона» (2006), документальные повести, очерки и рассказы «Судьба до востребования» (2011), «Ушедшие в бессмертие» (2010, 2015), «Узники Пищаллова замка»  (2013), в том числе написанные по уникальным архивным документам КГБ Беларуси, на которых до сих пор стоит гриф «совершенно секретно» .

Биография 

Славомир Антонович родился 9 января 1955 года на Щучинщине (д. Пилевси, Гродненской области). По национальности белорус. В 1972 году окончил с золотой медалью Каменскую СШ , , затем поступил на факультет автоматики и вычислительной техники Минского радиотехнического института (ныне БГУИР) по специальности «автоматика и телемеханика», который закончил в 1977 году, а в 1996 заочно юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности «правоведение».

В средней школе Славомир Антонович активно сотрудничает со СМИ . Его стихи и прозаические материалы печатаются в районных, областных, республиканских газетах и журналах. Трудовую деятельность после окончания радиотехнического института начал в комсомольских органах: инструктор Советского райкома комсомола г. Минска, секретарь комитета комсомола Мингорремстройтреста № 2. Затем - начальник участка производственного объединения «Западспецавтоматика», главный энергетик Щучинского маслосырзавода, инструктор Щучинского райкома партии КПБ.

С 1986 года специальный корреспондент в газете «Мінская праўда», а затем – в центральной республиканской газете «Звязда». Печатался в союзных газетах, органах ЦК КПСС («Правда», «Советская Россия», «Сельская жизнь») и в других средствах массовой информации.

В 1988 году Славомир Антонович вступил в Союз журналистов СССР. На его публикации обратили внимание в руководящих органах республики, и в конце 1990 года Славомир Антонович был назначен на должность помощника Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, на которой проработал вплоть до ухода КПСС с политической арены и прекращения существования.

04 марта 1992 года принят на должность советника Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. Отмечен благодарностью «за активную работу по подготовке мероприятий к семидесятилетию образования» высшего органа судебной власти (1993г). Лауреат премии Белорусского Союза Журналистов «Золотое Перо» (1997г.).

С 1998 по 2001 на службе в таможенных органах Республики Беларусь, начальник договорно-правового управления Государственного Таможенного Комитета. Досрочно присвоено специальное звание «Советник таможенной службы 2 ранга» (аналог воинского звания подполковник). С 2002 по 2004 Славомир Антонович - главный советник секретариата Премьер-Министра (при Геннадии Новицком и Сергее Сидорском), присвоен 3-й класс государственного служащего. 

С 2005 года - начальник пресс-центра  Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

В январе 2008 года Славомир Антонович принят заместителем главного редактора газеты «Транспортный вестник» - печатного органа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

В 2010 году Славомиру Антоновичу присуждено почётное звание заслуженного журналиста. Награжден дипломом I степени победителю Республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение 2011 года в области публицистики». В 2012 году Славомир Антонович избран Председателем Совета, директором республиканского литературного фонда Союза писателей Беларуси, членом правления и президиума названной общественной организации. Награжден благодарностью Белорусского Фонда мира «за содействие в реализации социально значимых программ» (2015г.), почетной грамотой Белорусского Фонда мира «за активное участие в деятельности фонда, укрепление дружбы и согласия между людьми и народами, реализацию миротворческих программ и благотворительных акций» (2017г.). Записан в Книгу славы Щучинского района «за активное участие в общественной и культурной жизни района, популяризацию истории Щучинщины через литературное творчество» (2017г.).

Принимал активное участие в международных проектах по популяризации боевых и трудовых подвигов заслуженных людей Беларуси и стран СНГ. Активно занимался общественной деятельностью и просвещением. 

Славомир Антонович ушёл из жизни ночью 15 ноября 2020 года, в доме, где родился (д. Пилевси, Щучинского района).

Семья 
 Сыновья — Максим (1983) и Андрей (2000).

Высказывания 

 «Свои книги я посвящаю родной Щучинщине, моей колыбели, где вырос, откуда пошёл в большую житейскую дорогу. Считаю, что свои лучшие золотые годы жизни надо всегда полноценно и плодотворно отдавать людям — писателю от народа иначе жить нельзя!.. Каждое наблюдение за жизненными ситуациями, каждая встреча с человеком, даже случайная, может вместиться в сюжет будущей книги. Когда берусь за новое произведение, то заранее не знаю, какие судьбы сложатся у героев моих произведений, чем закончится авторское повествование. Я сам уже заранее сердцем и душой переживаю за их будущее… Искренне скажу: очень непростой и тернистый наш писательский хлеб!..» (Щучинская районная газета «Дзянніца», 11 ноября 2008 года).
 «Благодарен судьбе, что она подарила мне возможность трудиться рядом с высшими должностными лицами нашего государства, общаться с ними и решать повседневные жизненно важные вопросы. А ещё — знакомствам с интересными, духовно богатыми творческими личностями, встречам с простыми уникальными людьми, которые щедро делились своими воспоминаниями о прошлом, мудрыми мыслями о настоящем и будущем республики, теплом своей души, оставили в моей душе неизгладимый след» («Літаратура і мастацтва», 5 декабря 2008 года).
 «Мои книги для меня, как родные дети, — все одинаково любимые. В них — пульс жизни наших предков, моего романтичного и загадочного поколения…» (газета «Звязда», 29 сентября 2012 года).
Гордился своим народом, дорожил землёй, на которой родился. Где бы ни работал он, какой бы пост ни занимал, всюду оставил заметный след, всюду проявились его замечательные качества: верность Родине, самоотверженность в труде, забота о людях, новаторство, стремление понять человека, помочь ему, скромность в повседневной жизни, человечность» (цитата про Машерова).

Награды 

 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ за заслуги перед комсомолом и в связи с 60-летием Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (1978).
 Юбилейная медаль «Маршал Советского Союза Жуков» — в соответствии с Указом постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР от 20 февраля 1997 г.
 Юбилейная медаль «К 80-летию ВЛКСМ» — в соответствии с постановлением президиума Съезда народных депутатов СССР от 14 октября 1998 г.
 Юбилейная медаль «Ветерану-интернационалисту» — в соответствии с постановлением президиума Съезда народных депутатов СССР от 16 октября 1998 г.
 Юбилейная медаль «120 лет И. В. Сталину» — в соответствии с Указом постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР от 15 августа 1999 г.
 Юбилейная медаль «Пятьдесят пять лет Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.» — в соответствии с постановлением постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР от 18 ноября 1999 г.
 Наградной знак «Честь и достоинство» — в соответствии с решением Совета исторического казачьего КЛУБА (2015).
 Нагрудный знак «За вялікі ўклад у літаратуру» (2015).
 Почётный житель Щучинского района, занесён в Книгу Славы района (2017).
 Почётная грамота Белорусского фонда мира за активное участие в деятельности фонда, укрепление дружбы и согласия между людьми и народами, реализацию миротворческих программ и благотворительных акций (12 декабря 2017 г.).

Примечания

Ссылки 
 «Ими гордится школа…» (страница на сайте «ГУО „УПК Каменский детский сад — средняя школа“») 
 Статьи на сайте газеты «Беларусь Сегодня» 
 Александр Новиков «Недавно вышли в свет две книги известного белорусского писателя Славомира Антоновича»
 «Именем Республики Беларусь. Как по приговору расстреливают людей». 
 Сводный электронный каталог библиотек Беларуси
Популяризация трудовых подвигов на Россонщине
Каменка: история и современность 
Статья о переиздании книги о Петре Машерове

Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Писатели Белоруссии XXI века
Функционеры ВЛКСМ
Выпускники Белорусского университета информатики и радиоэлектроники